Џена Валентинова Неделчева-Стоева (Разград, 3. јул 1985), рођена као Десислава Валентинова Неделчева и познатија само као Џена, бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Грешни мисли}- (2008)
 -{Не знаеш коя съм}- (2010)
 -{Да видя какво е}- (2012)
 -{Моли се да не почна}- (2014)
 -{Срещна ни хорото}- (2017)
 -{Да ти бъда корона}- (2017)
 -{Чуй ме}- (2021)

Спотови

Фолклорни спотови

Тв верзије 

Рођени 1985.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи